The Band – gruppo rock canadese-statunitense
 The Band – album del gruppo The Band del 1969
 The Band – serie televisiva del 2008
 The Band – talent show italiano del 2022

Pagine correlate 
 Band